Tancock ist der Familienname folgender Personen:

Betty Tancock (1911–2009), kanadische Schwimmerin
Leonard William Tancock (1902–1986), britischer Romanist, Französist und Übersetzer
Liam Tancock (* 1985), britischer Schwimmer